Shuizhai bezeichnet:

 Shuizhai (Wuhua) (水寨镇), Großgemeinde im Kreis Wuhua in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shuizhai (Yichuan) (水寨镇), Großgemeinde im Kreis Yichuan in der chinesischen Provinz Henan
 Shuizhai (Zhangqiu) (水寨镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhangqiu in der chinesischen Provinz Shandong
 Shuizhai (Longyang) (水寨乡), Gemeinde im Stadtbezirk Longyang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shuizhai (Ye) (水寨乡), Gemeinde im Kreis Ye in der chinesischen Provinz Henan
 Shuizhai (Xiangcheng) (水寨街道), Straßenviertel der Stadt Xiangcheng in der chinesischen Provinz Henan